Egmont kann sich auf folgendes beziehen:

Personen- und Familiennamen
 ein männlicher, aus dem altniederfränkischen und angelsächsischen Sprachraum stammender Vorname
 niederländische Adelsfamilie, auch Egmont geschrieben, siehe Haus Egmond
 Earl of Egmont, ehemaliger britischer Adelstitel
 Lamoral von Egmond (auch Lamoral von Egmont; 1522–1568), niederländischer Freiheitskämpfer
 Justus van Egmont (1602–1674), niederländischer Maler

Kultur
 Egmont (Goethe), Bühnenwerk von Goethe über Lamoral von Egmond
 Musik zu Goethes Trauerspiel Egmont, Schauspielmusik Ludwig van Beethovens zum Bühnenwerk

Geographische Namen 
 Mount Egmont, zeitweiliger Name des Mount Taranaki, Vulkan in Neuseeland
 Cape Egmont, Kap in Neuseeland
 Egmont-Nationalpark, Nationalpark in Neuseeland
 Egmont Village, Ort in Neuseeland
 Egmont Islands, Inselgruppe im Indischen Ozean
 Egmont (Wahlbezirk), ein kanadischer Wahlbezirk

Organisationen
 Egmont Group of Financial Intelligence Units, ein internationaler Anti-Geldwäsche-Verband
 Egmont-Institut, belgische Denkfabrik
 Egmont Foundation, eine internationale Verlagsgruppe 
sowie deren Tochtergesellschaften und Verlagsmarken:
 Egmont Comic Collection
 Egmont Ehapa Media
 Egmont Graphic Novel
 Egmont Manga
 Egmont Verlagsgesellschaften
 Egmont VGS

Siehe auch:

 Port Egmont
 Egmond (Begriffsklärung)